Кисловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Кисловская волость (Царёвский уезд) — в составе Астраханской губернии, Царёвский уезд
 Кисловская волость (Екатеринбургский уезд) — в составе Пермской губернии, Екатеринбургский уезд
 Кисловская волость (Дорогобужский уезд) — в составе Смоленской губернии, Дорогобужский уезд